Křešice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Křešice, Gemeinde im Okres Litoměřice
 Křešice, auch Děčín XXXI, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín
 Křešice, Ortsteil von Divišov, Okres Benešov
 Křešice, Ortsteil von Libáň, Okres Jičín
 Křešice, Ortsteil von Olbramovice u Votic, Okres Benešov
 Křešice, Ortsteil von Předotice, Okres Písek